Финал Кубка шотландской лиги 1962 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1962/63, состоявшийся 27 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Килмарнок» и «Харт оф Мидлотиан». Победителями в этом матче стали футболисты эдинбургского коллектива, победившие своих оппонентов со счётом 1:0 благодаря единственному голу Норри Дэвидсона.

Путь к финалу

«Килмарнок»

«Харт оф Мидлотиан»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Soccerbase.com

1962
Матчи ФК «Килмарнок»
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Футбол в Европе в 1962 году
События 27 октября
Октябрь 1962 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1962 году